Hear Nothing See Nothing Say Nothing è la prima prova su vinile del gruppo hardcore punk Discharge.

Tracce

Formazione
 Kelvin "Cal" Morris - voce
 Tony "Bones" Roberts - chitarra
 Roy "Rainy" Wainwright - basso
 Garry Maloney - batteria

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni